Ystad kan syfta på:

 Ystad – centralort i Ystads kommun i Skåne län
 Ystads kommun – en kommun i Skåne län
 Ystads stad – den historiska stadskommunen för Ystad 
 Ystads församling – en församling i Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads och Färs kontrakt
 Ystads distrikt – ett distrikt i Ystads kommun och Skåne län
 Ystads valkrets – en tidigare valkrets

Sport 
 IFK Ystad
 Ystad Ridklubb
 Ystad Rockets
 Ystads Kraftsportklubb
 Ystads IF
 Ystads OK

Övrigt 
 Ystads tingsrätt – en tingsrätt
 Anstalten Ystad – ett fängelse
 HMS Ystad (T142/R142) – en robotbåt
 Batteri Ystad (12/70) – ett kustartilleribatteri
 Ystadbanan – en järnväg
 Ystads Allehanda – en tidning
 Ystads Teater – en teater
 Ystads Konstmuseum – ett konstmuseum
 Ystads Stående Teatersällskap – ett teatersällskap